Рукоятка, рукоять — часть какого-либо изделия, служащая для его удержания рукой (руками: например, рукоять лопаты — черенок) или переноски при помощи рук (ручка чемодана); жёстко присоединённые ручки более точно называются рукоятями или рукоятками:
 Рукоять экскаватора
 Вертикальная передняя рукоятка
 Рукоятка белого оружия — ручка, рукоятка, хватка, эфес, ефес у шпаги, сабли, шашки, палаша и другого.
 Ехетл — рукоятка у плуга в Древней Греции.
 Рукоятка бдительности
 Пистолетная рукоятка
 Рукоятка взведения затвора

См. также 

 
 Ручка управления самолётом
 Джойстик
 Фурнитура — части огнестрельного оружия которые традиционно изготовлялись из дерева.
 Рукоятка якутского ножа — традиционно делается из березового капа пропитанного специальным маслом.
 Рамка пистолета